Марачевка, Марачёвка — арбан в Тандинском кожууне Республики Тыва. Входит в состав Балгазынского сумона.

География 
Арбан находится в лесистой местности центральной части республики, в предгорьях хребта Восточный Танну-ола, у р. Марачёвка (правый приток р. Терьга) и озера Марачёвка.

Уличная сеть отсутствует.
 Климат
Арбан, как и весь Тандинский кожуун, находится на территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

Население 

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2002 года тувинцы составляют 70 %.

Инфраструктура 
Животноводство. В 2014 году в арбане прошел республиканской конкурс операторов машинного доения коров.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Тандинского кожууна